Stämpfli oder Staempfli ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Staempfli (1908–2002), Schweizer Komponist, Dirigent und Pianist 
 Emma Stämpfli-Studer (1848–1930), Schweizer Druckereiunternehmerin und Kinderkrippengründerin
 Franz Stämpfli (1881–1958), Schweizer Jurist
 Jakob Stämpfli (1820–1879), Schweizer Politiker, Jurist und Journalist
 Jakob Stämpfli (Verleger) (1922–2013), Schweizer Verleger 
 Jakob Stämpfli (Sänger) (1934–2014), Schweizer Sänger und Hochschullehrer
 Karl Stämpfli (1844–1894), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Robert Stämpfli (1914–2002), Schweizer Physiologe und Membranforscher
 Rudolf Stämpfli (* 1955), Schweizer Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Regula Stämpfli (* 1962), Schweizer Historikerin und Politikwissenschaftlerin
 Wallay Staempfli (* 1933), Schweizer Opernsängerin (Sopran) 

Stämpfli steht für:
 Stämpfli AG, Schweizer Unternehmen der graphischen Industrie und Verlag

Siehe auch:
 Stampfli